ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) в сезоне 2007 впервые в своей истории выиграл чемпионат России по футболу. До этого клуб становился чемпионом Высшей лиги СССР в 1984 году. В сезоне 2007 «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА 2007/2008.

Активную трансферную кампанию по укреплению к сезону 2007 «Зенит» начал еще в 2006 году. В ноябре клуб подписал контракт с нападающим томской «Томи» Павлом Погребняком, затем, в декабре, с форвардом казанского «Рубина» Алехандро Домингесом. В конце февраля 2007 года «Зенит» приобрел у донецкого «Шахтера» опорного полузащитника Анатолия Тимощука, а в начале марта в команду официально перешел полузащитник московского «Торпедо» Константин Зырянов. По ходу сезона летом, команду под руководством главного тренера Дика Адвоката пополнил защитник сборной Бельгии и «Гента» Николас Ломбертс. В то же время клуб покинул целый ряд игроков, в том числе и воспитанник «Зенита» нападающий Александр Кержаков, который в конце 2006 года подписал контракт с испанской «Севильей».

Первую часть чемпионата 2007 года «Зенит» провел относительно неудачно, одержав лишь 8 побед в 19-ти матчах, однако в финишной трети сумел победить в 9 играх из 10-ти. В итоге, к последнему туру клуб опережал ближайшего соперника московский «Спартак» на два очка. В решающей игре «Зенит» в гостях победил подмосковный «Сатурн» 1:0 (гол забил Радек Ширл) и впервые стал чемпионом России.

Состав команды 
Статистика матчей и голов приводится по окончании данного сезона.

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 33 000 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 5 630 000

Статистика сезона

Игры и голы 

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Чемпионат России

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок России 2006/07

1/8 финала

1/4 финала

Кубок России 2007/08

Кубок УЕФА

Второй квалификационный раунд

Первый раунд

Групповая стадия

Литература

Примечания 

Сезоны ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Зенит
Зенит
2007